Jeremiasz bezeichnet

 Marek Wojdyło (* 1958), polnischer Lyriker (Pseudonym)
 Michaël Jeremiasz (* 1981), französischer Rollstuhltennisspieler